Elizaveta Tuktamysheva, née le  à Glazov, est une patineuse artistique russe qui concourt en simple. Elle est sacrée championne de Russie en 2013. En 2015, elle remporte les championnats d'Europe puis du monde, où elle réussit un triple axel.

Elle est médaillée d'argent aux championnats du monde en mars 2021.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Naissance en décembre 1996
Naissance à Glazov
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique